Love Hangover è un singolo della cantante statunitense Diana Ross, pubblicato nel 1976 ed estratto dall'album Diana Ross.

Il brano è stato scritto da Marilyn McLeod e Pam Sawyer e prodotto da Hal Davis.

Tracce 
Love Hangover
Kiss Me Now

In altri media
Il brano è presente nella colonna sonora del film In cerca di Mr. Goodbar (Looking for Mr. Goodbar) del 1977.

Cover
Il gruppo The Fifth Dimension ha pubblicato il brano come singolo nel 1976.
Il gruppo scozzese Associates ha inserito il brano in alcune versioni del loro album Sulk (1982).
La cantante Jody Watley ha inciso il brano per il suo album The Makeover del 2006.
L'australiana Tina Arena ha inciso la sua cover nell'album Songs of Love & Loss (2007).

Collegamenti esterni